Carlson kan som auktorsförkortning betyda:

 Bruce A. Carlson zoologist 
 Bruce A. Carlson
 C.H. Carlson
 Randall R. Carlson

Robotskapade auktorsförkortningar